Гайдарбе́к Абдула́евич Гайдарбе́ков (; 6 октября 1976, село Хурух, Чародинский район, Дагестанская АССР, СССР) — российский боксёр, выступавший в весовой категории до 75 кг. Чемпион XXVIII Олимпийский игр (2004). Серебряный призёр XXVII Олимпийских игр (2000). Чемпион Европы (2004). Заслуженный мастер спорта России (2000).

Биография 
Родился в 1976 году в селе Хурух, Чародинского района Дагестана. После 7-го класса переехал в селение Согратль Гунибского района. А через год перебрался в город Каспийск к брату. Там, благодаря ему, увлёкся боксом, хотя, живя в горах, занимался только борьбой. Выступал за «Динамо» Каспийск, проходил подготовку под руководством заслуженного тренера РСФСР Магомеда Мусаевича Магомедова.

Сидней-2000 
После Игр в Сиднее Гайдарбекову поступало очень много предложений перейти в профессиональные боксеры, но он не захотел.

По его словам, к россиянам на олимпиаде в Афинах судьи относились, мягко говоря, некомпетентно: «Были опасения, что медаль, которую я завоевал отдадут Казахстану, якобы, у России уже есть одна. А в полуфиналах как засудили Сергея Казакова и Евгения Макаренко. У последнего очки вообще не считали. Такое ощущение, что медали заранее распределяли».

Афины-2004 
На Афинскую Олимпиаду поехал, выиграв спарринг у Матвея Коробова. На олимпийском турнире по боксу Гайдарбек начал своё выступление со стадии 1/16 финала, где был побеждён филиппинский боксёр К. Камат (счёт - 35:13). В 1/8 финала Гайдарбеков победил узбекского спортсмена Ш. Абдурахмонова (счёт - 33:19). В 1/4 финала Гайдарбеков вышел на камерунского боксёра Нжикама, которого победил в двойным перевесом (счёт 26:13). В полуфинале одержал верх над боксёром из Таиланда (счёт 24:18). В финале боксировал со сломанной рукой. Тем не менее одержал победу. Соперником был чемпион мира-2003 Геннадий Головкин.

В августе 2004 года официально заявил об уходе с ринга. Данное решение было принято ещё до Афинской Олимпиады, и не изменилось бы даже в случае поражения в турнире.

Постспортивная деятельность 
В конце 2012 года вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

Примечания

Ссылки 
 Г. А. Гайдарбеков на сайте российской делегации XXVIII летних игр
 Г. Гайдарбеков: олимпийским золотом обязан Аллаху

Боксёры 2000-х годов
Боксёры средней весовой категории
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2000 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы России по боксу
Чемпионы Европы по боксу